Arroyo Concepción puede referirse a:

 Arroyo Concepción, en la Provincia de Entre Ríos en Argentina.
 Arroyo Concepción, en la Provincia de Misiones en Argentina.
 Arroyo Concepción, en la Provincia Germán Busch en Bolivia.